Вестергор () — датская фамилия. Известные носители:

 Вестергор, Харальд Людвиг (1853—1936) — датский математик, статистик и экономист.
 Вестергор, Курт (1935—2021) — датский художник-карикатурист.
 Вестергор, Метте (род. 1975) — датская гандболистка, игравшая на позиции правой полусредней, двукратная олимпийская чемпионка.
 Вестергор, Свен (1922—1988) — датский композитор, органист и музыкальный педагог.
 Вестергор, Янник (род. 1992) — датский футболист, центральный защитник немецкого клуба «Вердер» и национальной сборной Дании.